Белое — село в Троицком районе Алтайского края. Административный центр Кипешинского сельсовета.

История 
Основано в 1786 г. В 1928 году село Беловское состояло из 711 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Беловского сельсовета Больше-Реченского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)